George Smith (atleta) (Kirkdale, Merseyside, 1876 – Liverpool, 1915), esportista anglès que va competir a primers del segle XX
 George Smith (assiriòleg) (Chelsea, 1840 - Alep, 1876), assiriòleg del Regne Unit 
 George Albert Smith (1864 – 1959), hipnotista, psíquic, llegidor de boles màgiques, company de la Societat Astronòmica Reial
 George E. Smith (White Plains, Nova York, 1930), físic nord-americà, co-inventor del sensor CCD
 George Murray Smith (Londres, 1824 - Byfleet, Surrey, 1901), editor d'origen escocès, fundador de The Cornhill Magazine, revista literària de l'època victoriana
 George P. Smith (Norwalk, Connecticut, EUA, 1941), bioquímic estatunidenc guardonat amb el Premi Nobel de Química de 2018